

Geografia
 La Carrera – comune spagnolo
 Provincia di General Carrera – provincia cilena

Persone
 Alessandro Carrera – cantautore italiano
 Andrea Carrera – pittore italiano
 Asia Carrera – ex attrice pornografica e regista statunitense
 Barbara Carrera – attrice nicaraguense
 Carlos Carrera – regista messicano
 Carmen Carrera – modella e personaggio televisivo statunitense di origini portoricane e peruviane
 Davide Carrera – apneista italiano
 Franco Carrera – calciatore italiano
 Giorgio Carrera – calciatore italiano
 Giuseppe Carrera – pittore italiano
 Jorge Carrera Andrade – poeta ecuadoriano
 José Miguel Carrera – patriota cileno
 Mar Carrera, meglio nota come Mercè Carrera Güenaga attrice spagnola
 Martín Carrera – politico e generale messicano
 Massimo Carrera – allenatore ed ex calciatore italiano
 Michael Carrera – cestista venezuelano
 Norberto Rivera Carrera – cardinale messicano
 Óscar Carrera – canoista spagnolo
 Pietro Carrera – scacchista italiano
 Polo Carrera – calciatore ecuadoriano
 Rafael Carrera – militare e politico guatemalteco 
 Ramiro Carrera – calciatore argentino
 Santiago Carrera – calciatore uruguaiano
 Sebastián Carrera – calciatore argentino
 Silvia  Carrera – giornalista italiana
 Vito Carrera – pittore italiano

Altro
 3050 Carrera – asteroide
 Carrera – marchio di occhialeria della Safilo
 Carrera Jeans – azienda italiana di abbigliamento
 Carrera Jeans – squadra di ciclismo
 Porsche Carrera GT – modello di autovettura
 Porsche 356 Carrera Abarth GTL – modello di autovettura